Ectobius erythronotus – gatunek karaczana, występujący w następujących regionach: Południowe Niemcy, Szwajcaria, była Czechosłowacja, Węgry, Austria, Włochy, była Jugosławia, Albania, Grecja, Bułgaria, Rumunia, Polska, Mołdawia oraz Łotwa.

Zobacz też 
 karaczany Polski

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 https://www.gbif.org/species/1998159

Karaczany Europy
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1898 roku